Кнередский мир (; ) — мир, положивший конец датско-шведской войне 1611—1613 годов. Заключён а.

Мирные переговоры начались зимой 1612 года на границе Смоланда и Халланда и длились полтора месяца. Шведскую сторону представляли риксканцлер Аксель Оксеншерна и члены риксрода Нильс Бельке, Густав Стенбок и Хенрик Горн, датскую — К. Фриис и ещё три члена датского риксрода. Датские представители во время переговоров размещались в Кнереде, тогда как шведские сделали своей резиденцией Ульфсбек, расположенный в 10 км от границы. Сами переговоры проходили на мосту через реку, служившую датско-шведской границей. В качестве посредников выступали английские посланники Дж. Спенс и Р. Анстратер.

20 января договор был подписан. Помимо подтверждения Штеттинского договора 1570 года, стороны обязались вернуть друг другу захваченные в ходе войны земли (Швеция — Емтланд и Херьедален, Дания — Кальмар и Боргхольм на Эланде). В качестве залога за выплату Швецией военных издержек (1 млн. риксдалеров) Дания на 6 лет удерживала за собой Эльвсборг, города Нюа- и Гамла-Лёдёсе, а также Гётеборг и вестеръётландские херады Аским, Хисинг, Севедаль, Боллебюгд, Але, Ветле и Флундре со всеми доходами с них.

Швеция отказывалась от своих притязаний на замок Зонебург на Эзеле и признавала право Дании собирать налоги с лопарей в районе между Титис-фьорд (Тюс-фьорд) и Варангер-фьордами. Обоим королям позволялось использовать в своём гербе три короны с той лишь оговоркой, что они не давали им права на взаимные территориальные претензии. Все шведские подданные отныне могли свободно вести торговлю в Датском государстве и наоборот. Шведские корабли больше не должны были платить зундскую пошлину.

Мир был гарантирован английским королём Яковом I.

Источники 
 Bexell S.P. Hallands historia och beskrivning. — Göteborg, 1931.
 Nordisk familjebok. B. 11. — Stockholm, 1914.
 Salmonsens konversationsleksikon, B. 14. — København, 1923.

Ссылки 
 Originaltraktater med främmande makter — Danmark — 20 januari 1613 (в формате djvu). 

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Дании
Международные договоры Швеции
1613 год в Европе